Джон О'Гара — американський письменник. Автор відомих романів «Побачення у Самаррі» та «Баттерфілд, 8».
 Едвард Генрі О'Гара — американський військовий льотчик, який став першим військово-морським асом Другої світової війни та першим морським льотчиком, який отримав вищу американську військову нагороду — «Медаль Пошани».
 Келлі О'Гара — американська футболістка, олімпійська чемпіонка.
 Кетрін О'Гара — канадська та американська акторка.
 Кіран О'Гара — ірландський футболіст, воротар.
 Майкл О'Гара — американський актор.
 Френк О'Гара — американський поет та арт-критик, засновник так званої Нью-Йоркської школи поетів.
 Скарлетт О'Гара — персонаж роману «Звіяні вітром»

 О'Гара — озеро в провінції Британська Колумбія, Канада.
 О'Гара Тауншип — тауншип в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія, США.

Див. також 
 Аеропорт О'Гара — державний пасажирський міжнародний аеропорт в м. Чикаго, штат Іллінойс, США.

Інше 
 О'Гара, Клан О'Гара — один з давніх кланів Ірландії.